Pumpenhaus bezeichnet 
 ein Gebäude, in dem eine oder mehrere Pumpen untergebracht sind; siehe auch Pumpwerk
Einzelne Pumpenhäuser:
 Maschinenhaus (Lustgarten), Berlin 
 Turbinenhaus (Detmold)
 Polsterberger Hubhaus, Oberharz
 das Pumpen- und Filterhaus am Maschsee in Hannover, siehe Maschseequelle
 Dampfmaschinenhaus für Sanssouci, Potsdam 
 Pumpenhaus (Riet), Baden-Württemberg 
 Pumpenhaus als Teil des Alten Wasserwerks in Bonn, 1986–1992 Plenarsaal des Deutschen Bundestages

Siehe auch:

 Theater im Pumpenhaus